Cellettes (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Cellettes (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes